Möller, Moeller, Møller sau Moller poate fi:

 Irmgard Möller, teroristă vest-germană
 Karl von Möller, scriitor  de limba germană din Banat
 Christian Møller, fizician și chimist danez

Moller 
 A. P. Moller-Maersk Group, companie de tip conglomerat daneză, cunoscută ca Maersk

Vezi și 
 Moeller, companie specializată în producerea și furnizarea de echipamente electrice
 Möllern, comună din landul Saxonia-Anhalt, Germania
 Mollerusa, localitate în Spania

Nume de familie românești